Кубок Фінляндії з футболу 2005 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул здобула Гака.

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway 
 Кубок Фінляндії на rsssf  

2005
Фінляндія
2005 у Фінляндії